

Persone
 Andrea Scarpellini (1989) – calciatrice italiana
 Caterina Scarpellini (1808-1873) – astronoma e scienziata italiana
 Elena Scarpellini (1987) – astista italiana
 Emilio Scarpellini (1901-?) – calciatore italiano
 Eugenio Scarpellini (1954-2020) – vescovo cattolico italiano
 Feliciano Scarpellini (1762-1840) – abate e astronomo italiano
 Furio Scarpellini (1922-2011) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Altro
 Cratere Scarpellini – cratere sulla superficie di Venere